Dumcke ist der Familienname von
 Julius Dumcke (1867–1925), deutscher Literaturhistoriker
 Ernst Dumcke (1887–1940), deutscher Schauspieler
 Walter Dumcke (1892–1971), deutscher Offizier der Luftwaffe

sowie
 eine Likörfabrik Julius Dumcke (Likörfabrik) in Königsberg (Preußen)

Siehe auch:
 Dumke
 Dümcke